Tenzin Chögyal (geestelijke) (1946), ook geschreven als Tendzin Choegyal, een Tibetaans geestelijke en militaire, broer van de veertiende dalai lama
Tenzin Chögyal (musicus) (20e eeuw), ook geschreven als Tenzin Choegyal, een Tibetaans singersongwriter